Łomna peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Łomna est un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Łomna est un village de la powiat de Nowy Dwór Mazowiecki dans la voïvodie de Mazovie
 Łomna est un village de la powiat de Sokołów dans la voïvodie de Mazovie
 Łomna est un village dans la voïvodie de Basses-Carpates